

Música 
 Why (álbum de Chris Durán)
 Why (canção de Godsmack)
 Why (canção de Sabrina Carpenter)
 Why (EP)

Ver também 
 

Desambiguação